{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (55501) - || 2001 UH92 ||18 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55502) - || 2001 UK93 ||19 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55503) - || 2001 UC100 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55504) - || 2001 UG112 ||21 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55505) - || 2001 UK113 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55506) - || 2001 UZ116 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55507) - || 2001 UG122 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55508) - || 2001 UE124 ||22 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55509) - || 2001 UA140 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55510) - || 2001 UU160 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55511) - || 2001 US177 ||21 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55512) - || 2001 UU178 ||23 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55513) - || 2001 UL182 ||16 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55514) - || 2001 VJ6 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (55515) - || 2001 VS18 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (55516) - || 2001 VE24 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (55517) - || 2001 VE29 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (55518) - || 2001 VR40 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (55519) - || 2001 VA43 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (55520) - || 2001 VM44 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (55521) - || 2001 VG49 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (55522) - || 2001 VY50 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (55523) - || 2001 VB51 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (55524) - || 2001 VP55 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (55525) - || 2001 VW55 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (55526) - || 2001 VV58 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (55527) - || 2001 VN59 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (55528) - || 2001 VF77 ||8 november 2001 || NEAT
|-
| (55529) - || 2001 VC88 ||12 november 2001 || NEAT
|-
| (55530) - || 2001 VV93 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (55531) - || 2001 VL121 ||15 november 2001 || NEAT
|-
| (55532) - || 2001 WG2 ||18 november 2001 || LINEAR
|-
| (55533) - || 2001 WN8 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (55534) - || 2001 WU23 ||17 november 2001 || Spacewatch
|-
| (55535) - || 2001 WD27 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (55536) - || 2001 WQ29 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (55537) - || 2001 WM37 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (55538) - || 2001 WX39 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (55539) - || 2001 WV41 ||18 november 2001 || LINEAR
|-
| (55540) - || 2001 WC45 ||19 november 2001 || LINEAR
|-
| (55541) - || 2001 WV47 ||19 november 2001 || LONEOS
|-
| (55542) - || 2001 XO5 ||7 december 2001 || LINEAR
|-
| (55543) Nemeghaire || 2001 XN16 ||8 december 2001 || H. M. J. Boffin
|-
| (55544) - || 2001 XW24 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (55545) - || 2001 XY34 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (55546) - || 2001 XQ48 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (55547) - || 2001 XA49 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (55548) - || 2001 XB50 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (55549) - || 2001 XC59 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (55550) - || 2001 XW70 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (55551) - || 2001 XZ88 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (55552) - || 2001 XN106 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (55553) - || 2001 XE257 ||7 december 2001 || LINEAR
|-
| (55554) - || 2001 XY257 ||7 december 2001 || NEAT
|-
| (55555) DNA || 2001 YR2 ||19 december 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (55556) - || 2001 YJ34 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (55557) - || 2001 YH53 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (55558) - || 2001 YL101 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (55559) - || 2001 YS110 ||18 december 2001 || R. A. Tucker
|-
| (55560) - || 2001 YB136 ||22 december 2001 || LINEAR
|-
| (55561) Madenberg || 2002 AF9 ||9 januari 2002 || B. L. Stevens
|-
| (55562) - || 2002 AM29 ||8 januari 2002 || LINEAR
|-
| (55563) - || 2002 AW34 ||12 januari 2002 || NEAT
|-
| (55564) - || 2002 AQ188 ||10 januari 2002 || NEAT
|-
| (55565) 2002 AW197 || 2002 AW197 ||10 januari 2002 || Palomar
|-
| (55566) - || 2002 BZ25 ||26 januari 2002 || LINEAR
|-
| (55567) - || 2002 CS6 ||1 februari 2002 || LINEAR
|-
| (55568) - || 2002 CU15 ||8 februari 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (55569) - || 2002 CZ61 ||6 februari 2002 || LINEAR
|-
| (55570) - || 2002 CV78 ||7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (55571) - || 2002 CP82 ||7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (55572) - || 2002 CN140 ||8 februari 2002 || LINEAR
|-
| (55573) - || 2002 CQ172 ||8 februari 2002 || LINEAR
|-
| (55574) - || 2002 CF245 ||13 februari 2002 || LINEAR
|-
| (55575) - || 2002 DC16 ||16 februari 2002 || NEAT
|-
| (55576) Amycus || 2002 GB10 ||8 april 2002 || NEAT
|-
| (55577) - || 2002 GY94 ||9 april 2002 || LINEAR
|-
| (55578) - || 2002 GK105 ||11 april 2002 || LONEOS
|-
| (55579) - || 2002 JM51 ||9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (55580) - || 2002 JB110 ||11 mei 2002 || LINEAR
|-
| (55581) - || 2002 NH || 1 juli 2002 || NEAT
|-
| (55582) - || 2002 PM42 ||5 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (55583) - || 2002 PQ42 ||5 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (55584) - || 2002 PV44 ||5 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (55585) - || 2002 PQ45 ||5 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (55586) - || 2002 PT47 ||10 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (55587) - || 2002 PD50 ||10 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (55588) - || 2002 PV81 ||9 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (55589) - || 2002 PO93 ||14 augustus 2002 || NEAT
|-
| (55590) - || 2002 PB97 ||14 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (55591) - || 2002 PD116 ||13 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (55592) - || 2002 PY128 ||14 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (55593) - || 2002 RM20 ||4 september 2002 || LONEOS
|-
| (55594) - || 2002 RE62 ||5 september 2002 || LINEAR
|-
| (55595) - || 2002 RL63 ||5 september 2002 || LINEAR
|-
| (55596) - || 2002 RV65 ||5 september 2002 || LINEAR
|-
| (55597) - || 2002 RO66 ||7 september 2002 || J. Nomen
|-
| (55598) - || 2002 RF99 ||5 september 2002 || LINEAR
|-
| (55599) - || 2002 RP100 ||5 september 2002 || LINEAR
|-
| (55600) - || 2002 RO106 ||5 september 2002 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten